Zawada – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Pruszcz. Według spisu powszechnego z 31 marca 2011 roku wieś liczyła 178 mieszkańców. 

W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego.

Przez miejscowość przebiega droga:
    (Świecie - Zawada - Bydgoszcz - Poznań - Wrocław - Lubawka granica państwa  z Czechami )

Przypisy 

Pruszcz (gmina)